Slovo Jola má více významů, může odkazovat na:
 Jola (Nigérie), hlavní město státu Adamawa
 Jola (národ), africký národ
 Jola (člun), otevřený sportovní plachetní člun (španělsky: yola)

Reference